

Aeronautica
 RESA (Runway End Safety Area) – fascia di sicurezza alle estremità delle piste di volo

Guerra 
 Resa incondizionata – trattato secondo cui una parte accetta di arrendersi al nemico senza avanzare alcun tipo di pretesa

Altro 
 Resa – in editoria, le copie non vendute di un prodotto editoriale
 Resa – in chimica, termine con cui sono indicate diverse figure di merito che fanno riferimento alla quantità di prodotto che si è riusciti ad ottenere da una reazione chimica
 Resa agricola – in agraria, la quantità di prodotto raccolto riferito alla superficie coltivata
 Resa produttiva – termine utilizzato nella produzione industriale, in particolar modo in elettronica per indicare l'efficienza della produzione di uno specifico componente

Altri progetti